USS Chandler je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Chandler (DD-206) 
 USS Chandler (DD-996)

Chandler